Personen
 Marco Pantani (1970-2004), Italiaans wielrenner
 Roberta Pantani (1965-), Zwitserse politica
Overige
 Memorial Marco Pantani, een Italiaanse wielerwedstrijd

Achternaam